Kanawha ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Kanawha (Iowa)
 Kanawha (Texas)
 Kanawha (West Virginia)
 Kanawha County, Verwaltungseinheit in West Virginia

Sonstiges:
 State of Kanawha, früher Name von West Virginia
 Kanawha River, Fluss in West Virginia

Siehe auch:
 Kanawha Hotel, ein historisches Hotel des NRHP im US-Bundesstaat West Virginia (NRHP-NR. 86003232)